Savannasaurus elliottorum — вид гигантских растительноядных динозавров из группы титанозавров инфраотряда завропод, живших во времена позднемеловой эпохи (около 98—93 миллионов лет назад). Ископаемые остатки обнаружены на территории штата Квинсленд (Австралия). Единственный известный экземпляр первоначально был назван «Wade».

Обнаружение и этимология 

Голотип AODF 660 был обнаружен в 2005 году на территории овцеводческого хозяйства Белмонт (Belmont sheep station) к северо-востоку от города Уинтон (Квинсленд) австралийским натуралистом Дэвидом Эллиотом (David Elliot), основателем музея . Ископаемый материал извлечен из геологической формации Винтон (Winton Formation), датированной верхним мелом (сеноманский — туронский ярусы, более 93 млн лет назад). Описание сделано на основании одного шейного позвонка, большей части позвоночного столба туловища, хвостовых позвонков, рёбер, костей таза и большинства костей передних конечностей. 

Родовое название Savannasaurus происходит от испанского слова zavana («саванна»), учитывая экологические условия места обнаружения и обитания. Видовое название elliottorum дано в честь семьи Эллиотт (Judy A. Elliott & David A. Elliott) за их вклад в изучение палеонтологии Австралии.

Описание 
Крупный растительноядный динозавр с длинной шеей, передвигавшийся на четырёх конечностях. Предположительная длина Savannasaurus достигала 15 м. Наиболее характерны его ширина и бочкообразность туловища в отличие от узкого, сжатого туловища других завропод. Конечности крепкие, походка размашистая. Авторы описания связывая форму его тела с окружающей средой.

Филогения 
Включён в кладу титанозавров (Titanosauria), в которой близок к Diamantinasaurus. Филогенетический анализ показал следующие взаимоотношения с другими титанозаврами:

Примечания

Ссылки 
 
 В Австралии обнаружили новый вид гигантских динозавров. Lenta.ru (21 октября 2016)
 Michael Slezak. New species of giant herbivorous dinosaur found in outback Australia. (+Видео) Theguardian.com (20 октября 2016)
 Meet the Savannasaurus: New dinosaur species that lived 95 million years ago may shed light on how the giant creatures arrived in Australia. DailyMail (20 октября 2016)
 Meet Savannasaurus, a new huge dinosaur species — CNN Video. (+Видео) CNN.com (21 октября 2016)

Титанозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Австралии
Фоссилии, описанные в 2016 году
Эллиотт
Фоссилии из меловых отложений Австралии